Minoria Absoluta, productora catalana.
 Minoria absoluta, programa radiofònic d'humor.